Biegai steht für:
 Biegai (Subei), Gemeinde im Kreis Subei in der nordwestchinesischen Provinz Gansu

Biegai ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Biegai (* 1974), deutscher Filmkomponist, Saxophonist und Sound-Designer